Cervelló kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cervelló (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Cervelló (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar